Cerium(III)oxide
Cerium(IV)oxide